НДП может означать:

Название политических партий в разных странах 
 
 
 Немецкая демократическая партия
 Новая демократическая партия Канады
 Новая Демократическая партия Сербии
 , Новая Зеландия

Другое 
«Не допускаемый к применению» (аббревиатура в нормативных документах).

См. также 
 НПД
 NDP — протокол обнаружения соседей